Dubova (Roemenië)
 Dubová (okres Pezinok), een gemeente in Slowakije
 Dubová (okres Svidník), een gemeente in Slowakije